GB son unas siglas que pueden hacer referencia a:
 Gilgit-Baltistan, entidad política bajo control de Pakistán
 Gigabyte, una unidad de almacenamiento de información
 Game Boy, videoconsola portátil de Nintendo
 Gran Bretaña, la mayor isla del archipiélago de las islas británicas
 Garra Blanca, barra brava de Chile formada por aficionados de Colo-Colo
 GunBound, videojuego multijugador desarrollado por Softnyx
 Gentes de El Bierzo, coalición electoral de carácter regionalista de El Bierzo
 Goodbye, término inglés para "adiós" y que ha dado título a múltiples obras artísticas
 GarageBand, aplicación informática para creación de música y podcast
 Gas sarín, líquido usado como arma química 
 ABX Air, aerolínea de carga con base en Ohio
 generación bicentenario, proyecto de transformación nacional Mexicano

Siglas
Siglas políticas